Настоящие олени (лат. Cervinae) — подсемейство парнокопытных млекопитающих семейства оленевые (Cervidae). От сестринского подсемейства Capreolinae отличаются строением лодыжки.

Классификация 
Cervinae содержит две трибы, 9 родов и 31 вид.
 Подсемейство Cervinae
 Триба 
 Род 
 
 
 Род 
 
 Род 
 
 
   — вымер в 1938 г.
 Род 
 
 
 
 
 Триба 
 Род 
 
 
 
 
 Род 
 
 Род 
 
  
 Род 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    — поздний миоцен (9—7 млн лет назад), юго-западный Китай
 Род 
 
 Род

Примечания 

Оленевые